Bataille de Gamonal (1808)